Deukalión és Pürrha, görög vízözön-mítosz
 Deukalión, krétai mitikus herceg